Емблема Збройних сил Республіки Білорусь () — затверджена Указом Президета Республіки Білорусь від 17.11.2000 р. № 600.

Примітки 

Військова геральдика
 
Геральдика Білорусі